Кристьян Кангур (; род. 23 октября 1982, Пярну, Эстонская ССР) — эстонский баскетболист, форвард сборной Эстонии. Пятикратный чемпион Эстонии, двукратный чемпион Италии, обладатель Кубков Эстонии, Италии и Франции. 8-кратный обладатель титула «Баскетболист года» в Эстонии (2009—2016), дважды избирался самым ценным игроком финалов чемпионата Эстонии (2009, 2018).

Биография 
Кристьян Кангур начал профессиональную карьеру в клубе «Калев», за который выступал до 2004 года, за это время завоевав два титула чемпиона Эстонии (в 2002 и 2003 годах) и Кубок Эстонии (в 2001 году). В 2004 году подписал контракт с немецким клубом «Байер Джайентс» Леверкузен, где провёл два года, после чего вернулся на родину и ещё три сезона играл за «Калев/Крамо». Проведя в составе клуба 108 игр, успел трижды завоевать Кубок Эстонии (2006—2008) и стать в сезоне 2008/2009 чемпионом Эстонии. По окончании этого сезона Кангур был признан самым ценным игроком финала чемпионата.

В сезоне 2009/2010 года Кангур выступал во Франции за АСВЕЛ, с которым выиграл Суперкубка Франции и Кубок Лиги А в 2010 году. Также в составе АСВЕЛа он впервые принял участие в турнире Евролиги. В мае 2010 года эстонец подписал контракт с болонском «Виртусом», в котором провёл несколько игр в плей-офф чемпионата Италии. После этого его приобрёл другой итальянский клуб — «Варезе». Кангур выступал за «Варезе» до 2012 года, в том числе проведя свой самый удачный сезон в итальянской лиге в 2011/2012, когда попал в десятку лучших игроков Серии А по числу результативных 3-очковых бросков и подборов мяча в обороне и проценту попаданий с игры.

Сезон 2012/2013 провёл в «Сиене», с которой завоевал титул чемпиона Италии и Кубок Италии. В следующем сезоне перешёл в миланскую «Олимпию», с которой второй год подряд стал чемпионом, но после этого снова вернулся в «Варезе». В сезоне 2015/2016 был на два месяца арендован в «Басконию», где заменял травмированного Торнике Шенгелию. По возвращении в «Варезе» Кангур дошёл с итальянским клубом до финала Кубка ФИБА Европа, где проиграл со счётом 62:66 немецкому «Фрапорту». В сентябре 2017 года вернулся в Эстонию, снова присоединившись к составу «Калев/Крамо». С этим клубом он в 2018 году завоевал свой четвёртый титул чемпиона Эстонии и во второй раз за карьеру был признан самым ценным игроком финала.

Перед началом сезона 2020/21 перешёл из «Калева» в клуб «ТалТех», но в середине сезона совершил новый переход — в команду «Пярну Садам», с которой завоевал серебряные медали национального первенства, уступив только «Калеву/Крамо». В начале сезона 2021/22 «Калев» снова подписал контракт со своим бывшим центровым после того, как в первом туре чемпионата Латвийско-эстонской баскетбольной лиги получил травму Камари Мерфи.

Игры за сборную 
Кангур представлял юношескую сборную Эстонии в отборочных играх к чемпионату Европы в возрасте до 20 лет, а на следующий год принял участие в Универсиаде. С 2003 года выступал за основную сборную Эстонии, с которой в 2015 году пробился в финальную часть чемпионата Европы.

Награды и титулы 
 Командные
 5-кратный чемпион Эстонии (2001/2002, 2002/2003, 2008/2009, 2017/2018, 2018/2019)
 6-кратный обладатель Кубка Эстонии (2001, 2006—2008, 2018, 2019)
 2-кратный чемпион Италии (2012/2013, 2013/2014)
 Обладатель Кубка Италии (2013)
 Обладатель Кубка Лиги А (Франция, 2010)
 Обладатель Суперкубка Франции (2009)
 Финалист Кубка ФИБА Европа 2015/2016

 Личные
 Восьмикратный лучший баскетболист Эстонии (2009—2016)
 Двукратный самый ценный игрок финала чемпионата Эстонии (2009, 2018)
 Участник матча всех звёзд Балтийской лиги (2008)

Статистика выступлений

Статистика в Европе

Сборная

Примечания

Ссылки 
 Статистика выступлений на сайте ФИБА Европа
 Профиль на сайте клуба «Варезе»

Баскетболисты Эстонии
Игроки сборной Эстонии по баскетболу
Чемпионы Италии по баскетболу
Игроки БК «Калев»
Игроки «Байер Джайентс»
Игроки БК АСВЕЛ
Игроки БК «Виртус» Болонья
Игроки БК «Варезе»
Игроки БК «Сиена»
Игроки БК «Олимпия» Милан
Игроки БК «Баскония»
Игроки БК «Пярну»